Protees d'Atenes, general atenenc 
 Protees de Macedònia, militar macedoni